Осетин — представник народності осетинів
 Осетин — село, Адамовський район, Оренбурзька область, Росія